Вираг — собственное имя или фамилия.

 Вираг — ситуационный предводитель части населения Волжской Булгарии в X веке.
 Вираг, Лайош (род. в 1977 г.) —  венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата мира.

См. также 
 «Немет, Вираг» (род. в 1985 г.) —  венгерская теннисистка.
 «Virago»